Gli herbert sono una subcultura giovanile derivante da quella skinhead, nata verso la fine degli anni settanta nel Regno Unito con l'esplosione dell'Oi!/Street punk e con la rinascita degli skinhead.Un esempio di herbert possono essere i Cockney Rejects, gruppo Oi! composto interamente da herbert (inoltre inventori del termine Oi!), e punto di riferimento per il movimento.

Storia
Erano ragazzi appartenenti alla classe operaia, che passavano le giornate tra i pub, il biliardo e le partite di calcio allo stadio. Presero spunto, nei tardi anni settanta, dagli Skinhead dai quali acquisirono look e cultura, così come la musica era la stessa prediletta dagli skin oltre che da mod e hard mod (Oi!, ska, reggae, rocksteady ed in genere la musica nera importata dai rude boy giamaicani).

Alcuni ipotizzano che questa frangia derivante dalla cultura skinhead, sia un'etichetta di comodo per non farsi coinvolgere nelle diatribe interne al movimento skin.

Abbigliamento
Il look si rifaceva a quello skinhead come stivali Doc Martens, polo Fred Perry, bomber Alpha, felpe Lonsdale, bretelle, jeans attillati Levi's 501, o Sta-prest, e capelli corti (ma mai rasati, al contrario degli skinhead). Infine, indossavano frequentemente maglie, sciarpe o spille delle squadre calcistiche.

Voci correlate 
Skinhead
Rude Boy
Mod
Hard mod
Scooter Boy
Suedehead
Ska
Reggae
Rocksteady
Soul
Jazz
Blues
R&B

Movimenti giovanili
Subculture
Skinhead